Sport Vereniging Jong Aruba é um clube de futebol de Aruba. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2008–09.

Clubes de futebol de Aruba